Huit-Février  ou VIII-Février ou 8-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

8 février,   jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, 

 Le  : Libération de Blodelsheim, Geiswasser, Munchhouse, etc., dans le Haut-Rhin, lors de la réduction de la poche de Colmar.
 Le  : Neuf manifestants trouvent la mort au métro Charonne dans le , lors d'une manifestation contre la Guerre d'Algérie.

En Tunisie, événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Huit-Février » et « VIII-Février »

Graphie « 8-Février »

Graphies en langue étrangère 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues,par exemple :

En espagnol, « 8 de Febrero » ou « Ocho de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Callejon) 8 de Febrero », à , dans l'État d'Hidalgo.

Notes et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
08